Zen hace referencia a varios artículos:

Filosofía
 Zen, escuela de budismo japonés.

Artes
 Zen 49 (1949-1999), grupo de artistas alemanes.
 Zen (banda) (2002), grupo peruano de pop-rock en español.

Informática
 Zen Cart (2003) sistema de comercio electrónico de código libre.
 Creative Zen (2005), reproductor de audio y video digital de la empresa estadounidense Creative.
 Zen Vision:M (2006), reproductor de audio portátil de la empresa estadounidense Creative.
 Zen (microarquitectura) (2014), una microarquitectura de procesadores de la empresa estadounidense AMD.

Personas
 Lezley Zen (1974-), actriz porno estadounidense.

Véase también
 Plan ZEN